Josep Milà Atset (Vilafranca del Penedès, 1921) un excursionista i alpinista català
 Josep Milà i Pi (Barcelona, 1853 - Esplugues de Llobregat, 1922) va ser un jurista, advocat i polític català